MR, Mr eller mr kan avse: 

 MR – en medicinsk teknik för bildgivande diagnostik, se magnetisk resonanstomografi
 MR – en vardaglig förkortning för en del av folkrätten och övrig internationell rätt, och preciseras i internationella överenskommelser, se mänskliga rättigheter
 .mr – toppdomän på internet för Mauretanien
 mr – språkkod (ISO 639-2) för Marathi